

Notes et références

Notes 
 Les gares mentionnées en caractères gras sont des gares de bifurcation (existantes ou passées) ou en cul-de-sac.

Références 
 .

Dijon-Ville - Saint-Amour